Down Argentine Way steht für:

 Down Argentine Way (Lied), oscarnominiertes Lied von Harry Warren und Mack Gordon
 Down Argentine Way, Originaltitel einer US-amerikanischen Filmkomödie, siehe Galopp ins Glück (1940)